Guardia Nacional spanisch für Nationalgarde steht für:

 die Guardia Nacional (El Salvador) (1912–1992)
 die Guardia Nacional de Nicaragua (1925–1979)
 die Guardia Nacional (Panama)  (–1989)